El término Peña de la silla puede referirse a:
Peña de la silla: Montaña del Sistema Central situada en el cordal principal de la sierra de Ayllón, entre Guadalajara y Segovia (España).
Peña de la silla: Montaña de la Sierra del Escudo de Cabuérniga en el occidente de Cantabria (España).